Открытый чемпионат Техаса по теннису 2023 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Остине (США) на открытых хардовых кортах. С 2023 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2023 году состоялся 1-й турнир серии WTA 250 и прошёл с 27 февраля по 5 марта.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 20 Февраля 2023.
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Элизабет Мандлик
  Пейтон Стернс
  Мирьям Бьёрклунд
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Тейлор Таунсенд
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Хезер Уотсон
  Кэти Бултер
  Энн Ли
  Эшлин Крюгер
  Робин Монтгомери
  Луиза Чирико
Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Коко Вандевеге
 Эрика Андреева
  Нао Хибино

Ход турнира

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

США
Теннис
2023